Антимюллерів гормон, фактор регресії мюллерових каналів', AMH () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 560 амінокислот, а молекулярна маса — 59 195.

Ініціює процес редукції мюллерових проток у чоловічих ембріонів.

Кодований геном білок за функцією належить до факторів росту.
Задіяний у такому біологічному процесі, як диференціація клітин.
Секретований назовні.

Література 

   
 Hampl, R., Šnajderová, M., & Mardešić, T. (2011). Antimüllerian hormone (AMH) not only a marker for prediction of ovarian reserve. Physiological research, 60(2), 217–223. https://doi.org/10.33549/physiolres.932076

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Гормони